La Llista de les 100 dones més poderoses del món (o Power Women) és una llista que elabora des del 2004 anualment la revista empresarial estatunidenca Forbes. És editada pels mateixos periodistes de Forbes, inclosa Moira Forbes, periodista i membre de la família fundadora, i es basa en la visibilitat i l’impacte econòmic.

Fins al 2020, la cancellera alemanya Angela Merkel es va mantenir al capdamunt de la llista durant gairebé tot el seu període al capdavant de l'executiu alemany. El 2021 fou substituïda per la filantropa estatunidenca, i accionista d'Amazon, MacKenzie Scott, mentre que el 2022 una altra alemanya, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, fou qui en va merèixer els mèrits, segons Forbes. D'entre les noves figures del 2022, la més important ha estat la de la nova presidenta del Consell de Ministres italià Giorgia Meloni, que han seleccionat directament al lloc número 7.

En les 19 edicions de la llista entre 2004 i 2022, s'han distingit un total de 498 dones líders de 78 països diferents, més de la meitat estatunidenques (263 fins al 2022) i, a molta distància, les segueixen les xineses (33), britàniques (21), índies (13) i franceses (9). Per àmbits, una de cada tres hi són per mèrits principalment a l'àmbit dels negocis (166; 33%) i de la política (131; 26%), seguit de mitjans de comunicació i entreteniment (83; 17%), finances (49; 10%) tecnologia (39; 8%) i filantropia (30; 6%).

Resten hores d'ara 3 dones que hagin estat reconegudes en totes les edicions des del 2004, després de la mort d'Elisabet II del Regne Unit el 2022:

 Christine Lagarde, política i advocada francesa, presidenta del Banc Central Europeu.
 Ho Ching, executiva i empresària de Singapur.
 Oprah Winfrey, actriu, empresària i productora estatunidenca.

El lloc número 100 de la llista acostuma a reservar-se a dones que han estat especialment rellevants durant l'any per alguna qüestió vinculada amb l'activisme i la lluita pels drets humans. Així és com, per exemple, Greta Thunberg ho fou el 2019 (canvi climàtic), Frances Haugen el 2021 (mal ús de les dades personals a Facebook) o Mahsa Amini ho va ser el 2022, a títol pòstum i en honor de totes les dones iranianes que el 2022 es van rebel·lar a l'Iran contra la limitació dels seus drets.

Metodologia 
Per elaborar la llista de dones amb més poder, tant a nivell de categoria com el global, Forbes fa servir quatre mètriques: econòmiques (PIB, ingressos, actius gestionats o patrimoni net), mencions als mitjans de comunicació, impacte (recompte d’empleats, població) i àmbits d’influència.

Forbes té presents diferents concepcions del 'poder'. D'un costat el que anomenen hard power (poder dur, basat en la riquesa i els càrrecs), poder dinàmic (públics, comunitats i influència creativa) i soft power (poder suau, basat en què fan les líders amb la seva influència i, per exemple al cas de 2020, com van respondre als reptes presentats per la pandèmia de Covid-19).

La llista ha anat canviant de categories al llarg del temps, però s'han mantingut estables en les darreres edicions: negocis, mitjans de comunicació, tecnologia, finances, filantropia i política.

La llista s'ha tancat a finals d'any en les darreres edicions, a principis de desembre, i acostuma a presentar-se en una trobada anual (Forbes Power Women’s Summit) pocs dies després.

Llista històrica de líders incloses 
La llista que apareix a continuació, elaborada a partir de les llistes anuals publicades per la revista Forbes de les 100 dones més poderoses, està ordenada segons la posició (de l'1 al 100) atorgada el darrer any, amb la posició de les seves anteriors aparicions a la llista si s'escau, i mostra a la columna 'Total' el nombre d'aparicions des del principi. Es pot consultar la llista ordenada de cada any.

Referències 

Forbes
__FORÇATAULA__